Horvátország
Sekulići falu Ozaly községben, Károlyváros megyében

 Montenegró
Sekulići falu Danilovgrad községben